Die Liste von Rieger-Orgeln verzeichnet Orgelneubauten der österreichischen Orgelbaufirma Rieger Orgelbau. Das 1845 in Jägerndorf (Österreichisch-Schlesien) von Franz Rieger gegründete Unternehmen hat seit 1946 seinen Sitz in Schwarzach, Vorarlberg.

Werke (Auswahl) 
Kursivschreibung zeigt an, dass die Orgel nicht mehr oder nur noch der Prospekt erhalten ist. In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal. Die arabische Zahl gibt die Anzahl der klingenden Register an. Die letzte Spalte bietet Angaben zum Erhaltungszustand und zu Besonderheiten sowie Links mit weiterführender Information.

Bis 1899 (in Jägerndorf)

1900–1945 (in Jägerndorf)

1946–1999 (in Schwarzach)

Ab 2000 (in Schwarzach)

Literatur 
 
 Orgel-Katalog Gebruder Rieger. Orgel- und Harmoniumfabrik. Jägerndorf 1888.
 Orgelbauanstalten Gebrüder Rieger. Jägerndorf 1938.
 Rudolf Quoika: Die Jägerndorfer Orgelbauer Rieger und ihr Haus. In: Jägerndorfer Heimatbrief. Bd. 19, 1967.
 Christoph Glatter-Götz: Rieger Orgelbau. Schwarzach 1995.
 Alfred Reichling: Rieger. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2. Auflage, Band 14. 2005, S. 54–56.
 
 Hermann Fischer, Uwe Pape: Rieger. In: Uwe Pape, Wolfram Hackel, Christhard Kirchner (Hrsg.): Lexikon norddeutscher Orgelbauer. Band 4. Berlin-Brandenburg und Umgebung. Pape Verlag, Berlin 2017, S. 445–447.

Weblinks 

 Webpräsenz der Firma Rieger Orgelbau
 Historisches Werkverzeichnis 1844–1943 auf der Website von Rieger Orgelbau
 Rieger-Orgeln – Orgel-Verzeichnis
 Rieger Orgelbau Orgeldatabase, mit Dispositionen
 Organ index: Rieger Orgelbau

Einzelnachweise 

 
Orgellandschaft Schlesien
Rieger